Erebuni puede referirse a:

 Ereván, capital y ciudad principal de Armenia.
 El Castillo de Erebuni, fortaleza del  que se encuentra en la ciudad de Ereván.